Верхоя́нский улус (район) () — административно-территориальная единица (улус или район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Батагай.

География 
Площадь района — 134,4 тыс. км². Расположен на севере Якутии. Граничит на востоке с Момским районом, на юго-востоке — с Томпонским, на юго-западе — с Кобяйским улусом, на западе — с Эвено-Бытантайским, на северо-западе — с Булунским и на севере, северо-востоке — с Усть-Янским улусом.

Юг и центральную часть занимает Янское плоскогорье, на северо-западе — хребет Кулар, на востоке — горные цепи хребта Черского. Территория улуса орошается рекой Яна и её притоками, Адыча (один из главных) и Туостаах.

В среднем течении Яны на 68° с. ш. находится верхнепалеолитическая стоянка Бунге-Толля 1885, датируемая возрастом 47 тыс. лет.

 Природные условия
Климат — субарктический, резко континентальный. Средняя температура января −38 °C…−48 °C, июля +15 °C…+17 °C. Осадков выпадает в год от 150 мм до 300 мм.

Самая низкая температура воздуха (−67,8 °C) за пределами Антарктиды была зафиксирована в феврале 1892 года на территории улуса в городе Верхоянск. Верхоянск называют Полюсом холода северного полушария.

 Часовой пояс

История 
В 1954 году центр района был перенесён из Верхоянска в Батагай. 18 июля 1959 года к Верхоянскому району была присоединена часть территории упразднённого Усть-Янского района. 1 февраля 1963 года район был упразднён, но 30 декабря 1966 восстановлен.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Верхоянск, пгт Батагай и Эсэ-Хайя) проживают  % населения района.

 Национальный состав

Муниципально-территориальное устройство 
Верхоянский район (улус), в рамках организации местного самоуправления в муниципальном районе, включает 17 муниципальных образований, в том числе 3 городских поселения и 14 сельских поселений (наслегов):

Населённые пункты 
В Верхоянском районе 29 населённых пунктов.

Экономика 
 Промышленность
Район располагает месторождениями олова, сурьмы, золота, серебра, вольфрама, меди и других полезных ископаемых. В советское время здесь активно разрабатывались месторождения олова близ посёлков Батагай и Эсэ-Хайя (в том числе месторождение Кестер), золота в посёлке Лазо. В 1990-е годы горнодобывающая промышленность в улусе пришла в полный упадок. В 2001 году закрыт посёлок Лазо, в 2003 году планировалось закрыть посёлок Эсэ-Хайя, но решение о закрытии не было принято.

В последние годы ситуация исправляется, на территории района находятся:
 золотосурьмяное месторождение Сентачан — одно из самых крупных в России, было законсервировано в 1990-е годы. ОАО «Звезда» проведён комплекс восстановительных работ и активно ведётся добыча.
 месторождение золота Кючус — одно из самых крупных в Якутии. ОАО «Полюс Золото» в настоящее время разрабатывает программу доразведки месторождения и готовит предпроектное исследование.
 месторождение Прогноз — крупный объект комплексных серебряных руд высокого качества. ОАО «Бурятзолото» планирует завершить по нему геологоразведочные работы к 2009 году.

 Сельское хозяйство
Ныне статус района — аграрный. Основу сельского хозяйства района составляет мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство, оленеводство, пушной промысел.

Транспорт 
По территории района проходит автодорога «Яна», сквозное движение возможно только в зимний период, участок с твёрдым покрытием «Батагай—Эсе-Хайя» (20 км), запланировано строительство дороги на участке «Батагай—Стрелка» (близ устья Адычи) (90 км). Автодороги с твёрдым покрытием (частично) «Батагай—Верхоянск» (92 км) и «Батагай—Бетенкёс» (46 км)

Аэропорт в Батагае.

Речные пристани в Батагае, в Верхоянске.

Археологические раскопки 
 13 августа 2018 года в Верхоянском районе Якутии обнаружили скелет мамонта с сохранившимися мягкими тканями и шерстью.
 Найденная на местонахождении Юнюген на Яне на севере Верхоянского района в 32 км к северу от села Сайды лопатка волка, пробитая человеком, датируется возрастом 42 тыс. лет назад.

Примечания

Ссылки 

 
 Неофициальный сайт Батагая
 Неофициальный сайт Батагая